Конг — многозначный термин.

Топонимы 
Населённые пункты
 Конг — деревня в Ирландии.
  — город в Кот-д’Ивуаре.

Реки
 Конг — река в Лаосе, Камбодже и Вьетнаме.
 Конг — река на севере Вьетнама.

Прочие топонимы
 Конг — остров Камбоджи.

Персоналии 
 Адзя Конг (род. 1970) — японский рестлер.
 Невероятная Конг (род. 1977) — американский рестлер.

Kong 
  — американская телестанция.
  — нидерландская музыкальная группа.

Прочее 
 Империя Конг — доколониальная мусульманская империя (страна), существовавшая на территории нынешних стран Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар в Африке с 1710 по 1898 год.

См. также 
 Кинг-Конг
 Бендер-Конг
 Гонконг
 Меконг
 Данки Конг